Цено́бий (, от  — совместная жизнь, общежитие):
 Ценобий — одна из форм скопления одноклеточных организмов (водорослей, цианобактерий).
 Ценобий — дробный плод, характерный для растений из семейств бурачниковых и яснотковых.
 Ценобий, или Киновия — тип монастыря, отличающийся отсутствием у монахов права собственности и личного имущества.